Jean Le Brun, né le , à Callac, mort le , à Pléneuf. Entrepreneur de bâtiment à Pléneuf-Val-André, il fut un résistant français, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Biographie 
Membre du réseau CND-Castille, dès , le premier contact avec l'agent de liaison eut lieu sur le toit du casino du Val-André, il prit alors pour pseudonyme « le joueur ». Arrêté le , il est enfermé à la prison de Saint-Brieuc, puis interné au camp de Royallieu (Frontstalag 122) à Compiègne dans (Oise). Il s'évade le , emmenant avec lui une dizaine de camarades détenus.
Après la guerre, il participera avec d'autres entrepreneurs locaux, dont Monsieur Richet, président du Syndicat patronal des bâtiments et des travaux publics, MM. Davy et Rouhaux, sous la présidence de Monsieur Le Guern, membre du Comité départemental de libération, a une commission chargée de procéder à l'examen des dossiers de réclamation d'entreprises mises à l'index des marchés publics, compte tenu de leur étroite collaboration avec l'ennemi pendant l'occupation allemande.

Décorations 
 Médaille commémorative des services volontaires dans la France libre, , 
 Médaille de la résistance française, par décret du 
 Croix de guerre 1939-1945, avec étoile de bronze, citation : Engagé dès 1941, a fait preuve dans sa vie clandestine d'un courage et d'une ardeur sans pareille. Arrêté le , puis interné à Compiègne, s'évada le . Grâce à sa bravoure et à son esprit d'initiative, a réussi à faire évader dans les mêmes conditions une dizaine de camarades détenus. Paris le , signé par le Général d'Armée Juin, Chef d'État-major de la défense nationale.
 Médaille militaire par décret du .
 Croix du combattant volontaire de la Résistance

Notes et références 

Résistant français
Confrérie Notre-Dame
Naissance en janvier 1903
Naissance dans les Côtes-du-Nord
Décès en juillet 1958
Décès à 55 ans